Ardeer bezeichnet

 Ardeer (Schottland), ein Gebiet in Schottland
 Ardeer (Victoria), ein Stadtteil der australischen Metropole Melbourne